Dirk Van Esbroeck, Belgisch zanger en muzikant
 Jan Van Esbroeck, Belgisch politicus
 Leopold Van Esbroeck, Belgisch beeldhouwer en kunstschilder

Nederlandse of Vlaamse achternaam